Redução (cozinha) — o espessamento dum caldo, sopa ou molho, através duma ebulição lenta
 Redução (resíduos) — meio para gerir danos ambientais da geração de resíduos

Matemática
 Redução (teoria da recursão) — sistema de resolução de problemas utilizando outros problemas para os quais já se conhece a solução
 Redução (complexidade) — transformação de um problema em outro

Desambiguação